Molekulska formula -{C8H17NO}- se može odnositi na:

 Konhidrin
 Valnoktamid
 Valpromid